Mercedensi – abitanti di Mercedes (Paraná)
Mercedensi – abitanti di Santa Mercedes